Булакский сельский округ:
 Булакский сельский округ — округ в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Булакский сельский округ — округ в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Булакский сельский округ — округ в Хобдинском районе Актюбинской области.